

Codici 
 ilv – codice ISO 639-3 della lingua ilue

Mineralogia 
 Ilv – abbreviazione di ilvaite

Note